Дванадцятка (літгрупа) — львівська літературна група молодих письменників, яка відбувала свої зустрічі у Львові між роками 1934—1939.
 Дванадцятка (загін УПА)